Nahid steht für:

 Anahita (Nahid neupersisch), zoroastrischen Göttin
 Anahita (Vorname) (Nahid neupersisch), persischer Frauennamen
 Nahid (Zeitschrift), ehemalige türkische Zeitung
 Nahid-1, iranischer Kommunikationssatellit
 Nahid (Film), Film von Ida Pananandeh